Anglické slovní spojení Crazy for You je názvem více uměleckých děl:

 Crazy for You (muzikál) – romanticko-komediální muzikál z roku 1992 od George a Ira Gershwinových
 Crazy for You (album, Best Coast) – album a píseň americké indie-rockové kapely  Best Coast z roku 2010
 Crazy for You (album, Earl Klugh) – album a píseň amerického hudebníka Earla Klugha z roku 1981
 „Crazy for You“ (píseň, Madonna) – píseň Madonny ze soundtracku k filmu Hledání vidiny (1985)
 „Crazy for You“ (píseň, Hedley) – píseň kanadské kapely Hedley z alba Wild Life (2013)
 „Crazy 4 U“ – píseň Kumi Koda
 „Crazy for You“ – píseň Adele z alba 19
 „Crazy for You“ – píseň Davida Hasselhoffa
 „Crazy for You“ – píseň Let Loose
 „Crazy for You“ – píseň Pizza Girl z tanečně-hudební videohry ParaParaParadise
 „Crazy for You“ – píseň Slowdive z alba Pygmalion
 Crazy for You (seriál) – filipínská televizní mýdlová opera